Nowy cmentarz żydowski w Tarnobrzegu
 Stary cmentarz żydowski w Tarnobrzegu